Михаи́л Кузьме́нко:
 Кузьменко, Михаил Андреевич (1923—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Кузьменко, Михаил Васильевич (1915—1992) — советский учёный, председатель президиума Южного отделения ВАСХНИЛ.
 Кузьменко, Михаил Григорьевич (1904—1960) — советский партийный деятель.
 Кузьменко, Михаил Ильич (1936—2019) — украинский учёный в области гидробиологии и физиологии растений.
 Кузьменко, Михаил Фёдорович (1939—2008) — начальник Ильичёвского морского торгового порта.